Чесночная земля (Чесночная страна, Кноблаухсланд, ).     — название земледельческой области в Баварии (Германия), специализирующейся на выращивании овощных культур, территориально находящейся в середине треугольника городов Нюрнберг-Фюрт-Эрланген. Это одна из самых больших земледельческих территорий в Германии в отрасли овощеводства, известная в Европе своей продукцией по меньшей мере с VIII века. Территориально Чесночная земля ограничена с юга городами Нюрнберг и Фюрт, с запада автобаном А73, городом Эрланген с севера, и Зебальдским имперским лесом с северо-востока и востока. В восточной части области располагается аэропорт г. Нюрнберг.

Литература 
 
 Erich Guttenberg, Hermann Rusam: Knoblauchsland. Verlag A. Hofmann, Nürnberg 1989, ISBN 3-87191-139-9.

Ссылки 
 Наша Чесночная земля — региональная страничка на немецком языке.

Нюрнберг
Фюрт
Эрланген
География Баварии
Культура Баварии